Hohenzollernbahn ist 
 eine alternative Bezeichnung für die Eisenbahnstrecke Zollernalbbahn
 eine alternative Bezeichnung für das Verkehrsunternehmen Hohenzollerische Landesbahn